Jméno a příjmení Josef Kubíček má více nositelů:

 Josef Kubíček (1890–1972) – český malíř, sochař a řezbář, bratr Leošův
 Josef Kubíček (herec) (* 1929) – český herec
 Josef Kubíček (politik) (1888–1935) – meziválečný československý politik, poslanec za agrární stranu